Skeletal animation (literalmente, en inglés, «animación del esqueleto») es un método de animación por computadora usado para la simulación de animales vertebrados o movimientos musculares principalmente en la industria del cine.

Ventajas 

 Un «hueso» representa ciertos vértices (o algún otro objeto en sí, por ejemplo, una pierna).
 El animador controla algunas características del modelo.
 El animador puede enfocarse en otras animaciones más importantes y de mayor tamaño.
 Los huesos pueden moverse independientemente.

Una animación puede realizarse simplemente moviendo huesos, en vez de mover vértice por vértice (lo que llevaría mucho tiempo y sería difícil completar una animación de unos pocos segundos).

Desventajas 
 Un «hueso» representa ciertos vértices (o algún otro objeto en sí).
 No genera un movimiento realísta de la piel o de un músculo.
 Posibles soluciones a este problema:
 Controladores especiales de músculos sobre el propio hueso
 Asesoramiento de un fisiólogo experto para una mejor simulación de un músculo.

Usos 

La animación basada en esqueletos es la forma estándar y más usada para animar personajes u objetos mecánicos durante un período prolongado de tiempo (entre 100 y 300 fotogramas). Técnica comúnmente usada por artistas gráficos y animadores de videojuegos y en la industria cinematográfica, también puede ser aplicada a objetos mecánicos o cualquier otro objeto formado por partes rígidas y movibles.

La captura de movimiento puede acelerar el proceso del desarrollo de la animación de esqueletos, a su vez aumentando el nivel de realismo.

Para movimientos muy peligrosos para actores de movimiento, existen simulaciones computarizadas que automáticamente calculan la física del movimiento y la resistencia de los esqueletos. Las propiedades anatómicas virtuales tales como el peso de las partes del cuerpo, la reacción muscular, la fuerza del hueso y las limitaciones de sus conjuntos son incorporadas para más realismo de los rebotes, flexiones, fracturas y caídas conocidas como hazañas virtuales.

Las Hazañas Virtuales son tema de controversia debido a su potencial reemplazo de los dobles de acción.
Por otro lado, esas simulaciones anatómicas también se usan en el ámbito militar. Soldados virtuales, paramédicos, pacientes pasajeros y peatones pueden ser usados para propósitos de entrenamiento, ingeniería virtual y pruebas de equipamiento.

Véase también 
 Animación por computadora
 Gráficos 3D por computadora
 Cinemática directa
 Cinemática inversa

Enlaces externos 

Técnicas de animación
Efectos especiales